Borda del Forn: borda del poble de Llarvén, del terme municipal de Sort, a la comarca del Pallars Sobirà,
 Borda del Forn: borda del poble d'Olp, del terme municipal de Sort, a la comarca del Pallars Sobirà.